

Вилчеле () — комуна у повіті Ковасна.
 Вилчеле () — село у повіті Ковасна. Адміністративний центр комуни Вилчеле.
 Вилчеле () — комуна у повіті Олт.
 Вилчеле () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Вилчеле.
 Вилчеле () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Корбаска.
 Вилчеле () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Ошешть.
 Вилчеле () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Улмень.
 Вилчеле () — село у повіті Вранча. Входить до складу комуни Кимпінянка.
 Вилчеле () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бретя-Ромине.
 Вилчеле () — село у повіті Клуж. Входить до складу комуни Феляку.
 Вилчеле () — село у повіті Бакеу. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Окна.
 Вилчеле () — село у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Тісмана.

Вилчеле () — село у Кантемірському районі.